Ольга Фролова:
 Фролова, Ольга Алексеевна (род. 1996) — российская волейболистка.
 Фролова, Ольга Борисовна (1926—2015) — советский и российский учёный-востоковед, арабист.
 Фролова, Ольга Николаевна (род. 1969) — советская и российская футболистка.
 Фролова, Ольга Павловна (1931—2018) — востоковед, профессор, общественный деятель.